Рукомет na Олимпијским играма у Минхену 1972. подразумевао је само такмичење у мушкој конкуренцији. То је било 36 година после Игара у Берлину 1936.када је рукомет први пут укључен у олимпијски програм. Турнир у рукомету је одржан у периоду од 30. авгута до 10 септембра. 

Учествовало је 16 репрезентација, које су у првом кругу такмичења биле подељене у четири групе: А,Б, Ц, Д. са по четири екипе. У групама се играло по једноструком бод систему (једну утакмицу свако са сваким). Две првопласиране екипе из група А и Б формирале су нову четворочлану групу I, а две прволасиране екипе из група Ц и Д групу II. Играло се по истом систему као и првом кругу, с том разликом што екипе из исте групе у првом кругу, нису играле нови меч него су пренеле свој међусобни резултат из првог круга. Победници група I i II играли су за прво место, дргопласирани за треће, трећепласирани за пето и четвртопласирани за седмо место.

Трећепласиране екипе из првог круга играле су за пласман од 8 до 12 места и то по куп систему (победник иде даље). Парови су били 3/А са 3/Б и 3/Ц са 3/Д. Победници тих мечева су играли за девето место, а поражени за једанаесто.

Четвртопласиране екипе у групама из првог круга играле су за пламан од 13 до 16 места на истом принципу као и трећепласиране.

Група А

Табела групе А 

Легенда: И=играо, П=победа, Н=нерешеноГ=пораз, ДГ=дати голови, ПГ=примљени голови

Група Б

Табела групе Б

Група Ц

Табела групе Ц

Група Д

Табела групе Д

Полуфинална група I

Табела полуфиналне групе I

Полуфинална група II

Табела полуфиналне групе II

За пласман од 13 до 16 места

За пласман од 9 до 12 места

Финални мечеви

Коначан пласман

Састави екипа победника

Види још 
 Рукомет на Олимпијским играма

Рукометаши на Летњим олимпијским играма 1972.
Рукомет на Летњим олимпијским играма